Алекса́ндр Влади́мирович Третьяко́в: Третьяков, Александр Владимирович (1816—1869) — московский купец, мануфактур-советник.
 Третьяков, Александр Владимирович (род. 1972) — российский борец греко-римского стиля.
 Третьяков, Александр Владимирович (род. 1985) — российский скелетонист.
 Третьяков, Александр Фадеевич (род. 1954) — советский и российский композитор, лауреат различных музыкальных конкурсов СССР..